Sundby steht für:

 Sundby (Amager), Gemeinde auf Amager, Dänemark
 Sundby (Guldborgsund Kommune), Ort in der Guldborgsund Kommune, Dänemark
 Sundby (Ekerö), Ort in der Gemeinde Ekerö (Gemeinde), Schweden
 Sundby, Ort in der Gemeinde Pedersöre, Finnland
 Bahnhof Sundby, U-Bahn-Station in Kopenhagen, Dänemark
 Stora Sundby, Schloss in der Gemeinde Eskilstuna (Gemeinde), Schweden

Sundby ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Sparre af Sundby (1665–1726), schwedischer Diplomat, Feldmarschall und Maler
 Johannes Thor Sundby (1830–1894), dänischer Romanist und Italianist
 Martin Johnsrud Sundby (* 1984), norwegischer Skilangläufer
 Olof Sundby (1917–1996), schwedischer Geistlicher, Erzbischof von Uppsala
 Sigrid Sundby (Sigrid Sundby-Dybedahl; 1942–1977), norwegische Eisschnellläuferin 
 Siren Sundby (* 1982), norwegische Seglerin